Sentino ima više značenja:
 Sentino, Bergamo
 Sentino, Macerata